Trinitrobenzen se može odnositi na:

 1,2,3-Trinitrobenzen
 1,2,4-Trinitrobenzen
 1,3,5-Trinitrobenzen